Matilda est un nom propre utilisé notamment comme prénom.

Personnalités 
 Matilda De Angelis, actrice et chanteuse italienne ;
 Matilda Betham-Edwards, médecin ghanéenne ;
 Matilda J. Clerk, femme de lettres britannique ;
 Matilda Cullen Knowles, botaniste, lichénologue et exploratrice irlandaise ;
 Matilda Cuomo, féministe amércaine ;
 Matilda Joslyn Gage, féministe, abolitionniste et écrivaine américaine ;
 Matilda Gressberg dite Matilda, chanteuse norvégienne ;
 Matilda Lutz, actrice et mannequin italienne ;
 Matilda Rapaport, skieuse alpine suédoise ;
 Matilda Smith, illustratrice botanique britannique.

Personnages de fiction 
 Matilda Picsou (Matilda McDuck en anglais), personnage de l'univers des canards créé par Carl Barks en 1950 pour les studios Disney.

Titres

Littérature 
 Matilda, roman britannique de Roald Dahl, paru en 1988.

Cinéma 
 Matilda, titre original de C'est dans la poche, film américain de Daniel Mann sorti en 1978 ;
 Matilda, film italien de Giorgio Magliulo et Antonietta De Lillo sorti en 1990 ;
 Matilda, film américain de Danny DeVito, adapté du roman-homonyme et sorti en 1996 ;
 Matilda, film russe d'Alekseï Outchitel sorti en 2017 ;
 Matilda, film américano-britannique musical de Matthew Warchus, adapté du roman-homonyme et sorti en 2022.

Musique
 Matilda, the Musical , comédie musicale britannique de Dennis Kelly et Tim Minchin, adaptée du roman-homonyme et créée en 2010 ;
 Matilda, chanson du groupe britannique alt-J, sortie en 2012 ;

Divers 
 Matilda Mark I et Matilda Mark II, chars d'assaut britannique utilisés durant la Seconde Guerre mondiale ;
 , navire français lancé en 1779 ;
 Les , surnom officiel de l'équipe d'Australie féminine de football depuis  ;
 L’effet Matilda, en sociologie des sciences.

Articles connexes